Baiuca o Bayuca puede referirse a:

en la provincia de La Coruña 
A Baiuca (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
A Baiuca (Fisteus), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Curtis.
Baiuca (Frades), lugar de la parroquia de Papucín, concello de Frades.
A Baiuca (Montemaior), lugar de la parroquia de Montemaior, concello de Laracha.
A Baiuca (Soandres), lugar de la parroquia de Soandres, concello de Laracha.
Baiuca (Mugía), lugar de la parroquia de Moraime, concello de Mugía.
A Baiuca (Oroso), lugar de la parroquia de Senra, concello de Oroso.
A Baiuca (Padrón), lugar de la parroquia de Cruces, concello de Padrón.
Baiuca (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de O Caramiñal, concello de Puebla del Caramiñal.
Bayuca (Santiso), lugar de la parroquia de Liñares, concello de Santiso.
A Baiuca (Somozas), lugar da parroquia de As Somozas, concello de Somozas.
A Baiuca (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Cutián, concello de Oza-Cesuras.
A Baiuca de Pulleiro (Cuíña), lugar de la parroquia de Cuíña, concello de Oza-Cesuras.
A Baiuca de Pulleiro (Porzomillos), lugar de la parroquia de Porzomillos, concello de Oza-Cesuras.

en la provincia de Lugo 
Baiuca (Taboada), lugar de la parroquia de Couto, concello de Taboada.

en la provincia de Orense 
A Baiuca (Villamarín), lugar de la parroquia de O Río, concello de Villamarín.

en la provincia de Pontevedra 
A Baiuca (Catoira), lugar de la parroquia de Oeste, concello de Catoira.
A Baiuca (Meaño), lugar de la parroquia de Padrenda, concello de Meaño.
A Baiuca (Rodeiro), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Rodeiro.

otros 
A Baiuca (Arteijo), lugar de la parroquia de Arteixo, concello de Arteijo.
A Baiuca (Boimorto), lugar de la parroquia de Boimil, concello de Boimorto.
A Baiuca (Boqueijón), lugar de la parroquia de Ledesma, concello de Boqueijón.
A Baiuca (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Palas de Rey.
A Baiuca (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de San Pedro de Losón, concello de Villa de Cruces.
A Baiuca (Villalba), lugar de la parroquia de Codesido, concello de Villalba.
A Tieira da Baiuca, lugar de la parroquia de Cabrui, concello de Mesía.
Campo da Baiuca, recinto deportivo en Estrada.